ТРБ — многозначная аббревиатура:
 ТРБ — техническая ракетная база
 ТРБ — техническая ремонтная база
 ТРБ — Трастовый республиканский банк
 ТРБ — траулер рыболовный большой
 ТРБ — Тульский региональный банк

См. также 
  — аббревиатура латиницей